Islands håndboldlandshold for kvinder er Islands landshold i kvindehåndbold. Holdet endte på en 15.-plads ved EM í 2010 . Det var første gang Island deltog i EM på kvindesiden.

Resultater

VM 
  2011: 12.-plads

EM 
  2010: 15.-plads
  2012: 15.-plads

Noter

Eksterne henvisninger 
 Islands håndboldforbunds hjemmeside
 Kampe spillet af Islands kvindehåndboldlandshold hos EHF 

Landshold (damer)
Kvindehåndboldlandshold